Osoby:
 Tadeusz Kotz – polski pilot
 Walter Kotz – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 koc
 Kötz
 Kootz